Martinov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ivan Ivanovich Martynov
 Ivan Ivanovič Martinov